Hagenloch ist der Name von

 Ulrich Hagenloch (* 1952), deutscher Jurist
 Hagenloch (Höhle), Höhle im Hagengebirge in den Berchtesgadener Alpen